Jméno a příjmení Pedro Rodríguez nosí více osobností:

 Pedro Rodríguez de la Vega (1910–1971) – mexický automobilový závodník
 Pedro Rodríguez Ledesma (* 1987) – španělský fotbalista